Басилан:

 Басилан — остров на юге Филиппин.
 Басилан — островная провинция Филиппин.
 Басилан — пролив, отделяющий остров Басилан и весь архипелаг Сулу от острова Минданао на Филиппинах.